Абрамович може да се отнася за:
 Александър Абрамович (1888 – 1972), руски разузнавач
 Роман Абрамович (р. 1966), руски бизнесмен